Блю д'Овернь — французький блакитний сир, що виготовляється з коров'ячого молока.

 Анна Марія Луїза де Ла Турнь д'Овернь (1722—1739) — принцеса де Субіз, дружина Шарля де Рогана.
 Анрі де ла Тур д'Овернь, герцог Бульонський (1555—1623) — французький аристократ, військовий та політичний діяч часів Релігійних війн у Франції, маршал, 1-й герцог Бульонський роду ла Тур д'Овернь.
 Жерар д'Овернь — герцог Оверні (839—841).
 Мадлен де ла Тур-д'Овернь (1500—1519) — графиня булонська, мати Катерини Медічі.

Курнон-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Ла-Тур-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Обюссон-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сен-Дьє-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сен-Жерве-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сен-Сов-д'Овернь — муніципалітет у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Університет д'Овернь — університет в місті Клермон-Ферран.